О́зеро Печа́ли () — небольшое лунное море в центральной части видимого лунного диска, к юго-западу от Моря Ясности.

Селенографические координаты , диаметр около 103 км. К югу от Озера Печали располагается кратер Манилий, к востоку — Озеро Радости.

Примечания